Két német hadihajóosztálynak is Leipzig volt a névadója:
 Leipzig osztály – egy cirkálófregatt-osztály az első világháborúban
 Leipzig osztály – egy könnyűcirkáló-osztály a második világháborúban